Ильмар Лаабан (11 декабря 1921, Таллин, Эстония — 29 ноября 2000, Стокгольм-Хагерстен, Швеция) — эстонский поэт в изгнании и литературный переводчик.

Жизнь и творчество 
Ильмар Лаабан родился 11 декабря 1921 года в Таллине в эстонско-латвийской семье. С 1934 по 1940 год посещал школу в Таллине. Учился в Таллиннской консерватории фортепиано и композиции. В 1940 году он поступил на отделение французской филологии Тартуского университета.

В 1943 году, во время немецкой оккупации Эстонии, чтобы избежать призыва в армию эмигрировал через Финляндию в Швецию. С 1943 по 1949 год он изучал в университете Стокгольма романские языки и философию. Затем он был свободным писателем и лектором в Стокгольме. С 1975 года был членом Международной ассоциации художественных критиков. Его работы были запрещены в Советском Союзе, однако получали распространение в виде самиздата.

Ильмар Лаабан писал в основном стихи и литературную критику. Кроме того, он писал эссе на эстонском и шведском. Он перевел множество эстонских стихов на шведский и немецкий. Кроме того, он переводил произведения французских поэтов в частности, Шарля Бодлера и Артюра Рембо, на эстонский и шведский.

В 1988 году его эссе и статьи были опубликованы в четырёхтомном шведскоязычном сборнике «Skrifter». В 1997 году был выпущен сборник эссе «Marsyase nahk» на эстонском.

Ильмар Лаабан написал многие из своих стихов в стиле сюрреализма и звукоподражательной поэзии. Его очень интересовали звуковые и речевые игры в манере Эрнста Яндля. Его примером для подражания был Курт Швиттерс.

Ильмар Лаабан скончался 29 ноября 2000 года в Хагерстене (районе Стокгольма). Похоронен в Таллине на кладбище Рахумяэ.

Сочинения 
 Ankruketi lõpp on laulu algus (1946)
 Rroosi Selaviste (1957)
 Poesi (1988, на шведском)
 Oma luulet ja võõrast (1990)
 Magneetiline jõgi (2001)
 Sõnade sülemid, sülemite süsteemid (2004)
 Eludrooge ego-ordule (2008)

Примечания

Литература 
 Gisbert Jänicke: «„Eßt estnische Pasteten in estnischen Nischen“. Ilmar Laabans poetische Welt.» In: Estonia 2/2000, S. 29-45
 Cornelius Hasselblatt: Geschichte der estnischen Literatur. Berlin, New York 2006 (ISBN 3-11-018025-1), S. 574f.

Поэты Эстонии
Писатели Эстонии
Поэты Швеции
Писатели Швеции
Эстонские поэты
Иммигрировавшие в Швецию из Эстонии
Похороненные на кладбище Рахумяэ